1985 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят пять — может означать:
 1985 (число) — натуральное число между 1984 и 1986.
 1985 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1985 — отражающая туманность в созвездии Возничий.

В литературе 
 «1985» — книга Энтони Бёрджесса, продолжение романа Джорджа Оруэлла «1984».
 «1985» — роман Дьёрдя Далоша, продолжение романа Джорджа Оруэлла «1984».
 «1985» — роман Евгения Бенилова.
 1985 год в литературе

В искусстве 
 1985 год в кино
 1985 год в театре
 1985 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 «Nineteen Hundred and Eighty-Five» («1985») — песня Пола Маккартни и группы «Wings» из альбома «Band on the Run».
 1985 год в музыке

В науке 
 1985 год в науке